Ao Deus Vivo é um álbum de estúdio da cantora gospel Rachel Malafaia lançado pela Central Gospel Music em julho de 2010.

O disco foi produzido por Paulo César Baruk e apresenta 14 faixas e conta com composições de Leila Francieli, Malaquias e Nani Azevedo. Também conta com participações de Danielle Cristina e de Raquel Mello na faixa "Alfa e Ômega".

Faixas
Hino de Ezequiel
Encontra em mim
Tu és bem-vindo
Desejo maior
Poderoso
Te amo, Senhor
Meu Senhor Jesus Cristo
Só Jesus
A Ti, que me amou assim
Tudo posso
Alfa e Ômega
Recomeçar
Ele vai comigo
Novo dia

Clipes
 Tudo posso

Álbuns de 2010
Álbuns de música cristã contemporânea
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns da Central Gospel Music
Álbuns produzidos por Paulo César Baruk